Deux batailles se sont déroulées à proximité de Saint-Dizier, toutes deux pendant la campagne de France (1814) :
 le combat de Saint-Dizier ou première bataille de Saint-Dizier, le , victoire de la cavalerie française du général Milhaud sur la cavalerie russe du général Landskoï
 la deuxième bataille de Saint-Dizier, le , dernière victoire de Napoléon lors de cette campagne, sur le corps russe de Wintzingerode